Kea (Cornwall), een civil parish in Engeland
een Grieks eiland; zie Kea (eiland)
een papegaai-achtige; zie Kea (vogel)

Zie ook
Mauna Kea, een vulkaan op Hawaï